Комбинируемые полузнаки () — блок Юникода, содержащий части диакритических знаков, предназначенных для размещения над несколькими символами.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Комбинируемые диакритические знаки
 Комбинируемый символ
 Кириллица в Юникоде

Ссылки